Пираты Карибского моря: Легенды Пиратского братства () — серия романов для детей писательницы Туй Сазерленд, работавшей под псевдонимом Роб Кидд. В них рассказывается о жизни молодого Джека Воробья после событий, описанных в «Приключениях Джека Воробья». Действие происходит за тринадцать лет до событий фильма Пираты Карибского моря: Проклятие «Чёрной жемчужины».

Краткое изложение сюжета 
В Карибском море действует Армия Теней под управлением их Темного Господина (), алхимика, который изготовил волшебное золото, дающее ему непостижимую силу. Их цель — свергнуть всех Пиратских Баронов. Но у предсказательницы Тиа Дальмы свои планы на пиратских баронов, и она не может допустить, чтобы они были уничтожены. Поэтому она обращается к единственному человеку, который может исправить ситуацию — Капитану Джеку Воробью.

Книги в серии

Примечания 

Пираты Карибского моря
Литература о пиратах и пиратстве